Jebjerg bezeichnet folgende Orte oder Personen:

 Jebjerg (Skive), ein Ort in der Skive Kommune in Dänemark
 Kasper Jebjerg, einen dänischen Radrennfahrer